<noinclude>
Див. 
Михайло Гладишев: 
 Гладишев Михайло Володимирович (. 1983) — російський гравець в настільний теніс.
 Гладишев Михайло Іванович (. 1959) — радянський і російський гідробіолог, член-кореспондент РАН (2019).
Сторінки зі списками однофамільців-тезок